Чорович — сербская фамилия. Известные носители:

 Чорович, Владимир (1885—1941) — сербский историк, член Сербской королевской академии наук. 
 Чорович, Йован (1913—1942) — югославский черногорский общественно-политический деятель, партизан времён Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Чорович, Светозар (1875—1919) — сербский писатель.